Robert Greene (1558–1592) Shakespeare-kortárs angol író
 Robert Greene (1959–) amerikai író